Ræder ist der Familienname folgender Personen:

 Einar Ræder (1896–1976), norwegischer Weitspringer und Zehnkämpfer 
 Hans Ræder (1869–1959), dänischer Klassischer Philologe
 Karin Stjernholm Ræder (1915–2010), schwedische Schriftstellerin und Illustratorin

Siehe auch:
 Raeder